Le banhu ( signifiant huqin fait de planches) est un instrument à cordes frottées chinois de la famille des huqin.

Huqin
Instrument à cordes frottées
Instrument de la musique chinoise